Claudio Maioli – compositore, arrangiatore, tastierista e pianista italiano
 Giordano Maioli – ex tennista e dirigente d'azienda italiano
 Giorgio Maioli – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Nino Maioli – compositore, pianista e direttore d'orchestra italiano
 Walter Maioli – ricercatore, paleorganologo, polistrumentista e compositore italiano